Тајлер Ли Хочлин (; Корона, 11. септембар 1987) амерички је глумац. Познат је по улози Мајкла Саливана Млађег у филму Пут без повратка и Мајкла Бруера у серији Седмо небо. На телевизији је такође глумио Дерека Хејла у серији Млади вукодлак и Супермена у серијама Универзума Стреле: Супергерл и Супермен и Лоис.

Филмографија

Филм

Телевизија

Видео-игре

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1987.
Амерички глумци
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа